Tim Schmidt, född den 15 augusti 1983 i Mjölby, är en svensk musiker, låtskrivare och konstkritiker, bosatt i Berlin.

Biografi 
Tim Schmidt erhöll en filosofie masterexamen med konstvetenskap som huvudämne från Uppsala universitet (2016) och filosofi kandidatexamen med konstvetenskap som huvudämne från Södertörns högskola (2014). Han har också studerat låtskrivar-, samt ljuddesign-utbildningen vid Bollnäs folkhögskola (2007-2009). År 2016 avlade Schmidt en filosofie masterexamen i konstvetenskap (Uppsala universitet). Sedan 2015 skriver Schmidt konstkritik för svenska konst- och kulturtidskrifter.

Musikkarriär
Tim Schmidt har givit ut åtta fullängdsalbum på indie-bolagen Analogsoul, Thanks for the Postcard och Tinar i Sverige, Tyskland och Kanada sedan 2010. Genom SOM (Svenska oberoende musikproducenter) och en publik omröstning tilldelas Tim Schmidt i februari 2009 svenska Manifestgalans pris: "Myspacepriset till årets osignade akt" som emottogs på Nalen i Stockholm.

I december 2018 kom Blå måne som är en singel på svenska. I februari 2019 kom singeln Blue moon. Ytterligare tre album följer.

Konst och konstkritik

Texter om konst 
Schmidt har skrivit konstkritik och utställningsrecensioner om konstutställningar i framförallt Tyskland för svenska konsttidskrifter som Omkonst, Floret, Opulens och Tidningen Kulturen, sedan 2015.

Utställningar; foto, ljud- och film-collage 
Under 2017 publicerade Tim Schmidt en mängd ljud och filmcollage på internet (videos, ljud och musik).    

Under 2011-2016 uppförde Tim Schmidt video-verk med och till hans far konstnären Olle Schmidt. På en handfull Olle Schmidt-utställningar - på galleri, konsthall och museum - visas mellan 2012 och 2021.    

Schmidt uppförde - under 2011, 2012, 2013 - fotoutställningar i Östergötland med serien "Övergivna miljöer i Östergötland". Ett trettiotal fotografier visades. Utställningarna omskrevs i lokaltidningar i Östergötland (Corren, Folkbladet, Kultursidan, NT).

Skivomslag 
Omslaget till singeln "Blå Måne" (2018) skapades av den Berlinbaserade tyska illustratören Bene Rohlmann. Omslaget till singeln Blue Moon (2019) och 2014 års skivutgivning Permanent Vacation: Archives 2007–2014 , samt senare produktioner, användes upphittade fotografier. Till skivomslagen Dog (2012) och TINAR (2013) användes Schmidts fotografier. Likaså omslagen till Slower Things (2009) och Yaya River (2010) , som utgörs av teckningar av den svenska konstnären Jeff Olsson, korresponderar med konsten.

Diskografi 
 2020 I Am In A Dream
2019 Everything That Happened
 2019 While Pushing The Blues Away
 2019 Blue Moon (singel)
2018 Blå Måne (singel)
2014 Permanent Vacation: Archives 2007-2014 (Tinar)
 2013 TINAR (Tinar)
 2012 Dog (JLR)
 2011 YaYa River (Thanks for The Postcard)
 2009 Slower Things (Analogsoul)

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Män
Födda 1983
Levande personer
Svenska fotografer
Svenska musiker
Personer från Mjölby socken